En Pologne, Wymysłów peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne 
 Wymysłów, localité du powiat de Słupca
 Wymysłów, village du powiat de Turek

dans la voïvodie de Łódź
 Wymysłów, village du powiat de Kutno
 Wymysłów, village du powiat de Skierniewice 
 Wymysłów, village du powiat de Zduńska Wola 
 Wymysłów, village de la gmina de Kobiele Wielkie 
 Wymysłów, village de la gmina de Przedbórz 
 Wymysłów, village de la gmina de Żytno

dans la voïvodie de Lublin
 Wymysłów, village du powiat d'Opole Lubelskie
 Wymysłów, village du powiat de Kraśnik

dans la voïvodie de Mazovie 
 Wymysłów, village du powiat de Kozienice
 Wymysłów, village du powiat de Sochaczew 
 Wymysłów, village du powiat de Żyrardów 
 Wymysłów, village de la gmina de Borkowice 
 Wymysłów, village de la gmina de Potworów 
 Wymysłów, village de la gmina de Skaryszew 
 Wymysłów, village de la gmina de Wolanów

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Wymysłów, village du powiat d'Olkusz
 Wymysłów, village de la gmina de Miechów 
 Wymysłów, village de la gmina de Słaboszów

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Wymysłów, village du powiat de Kazimierza
 Wymysłów, village du powiat d'Ostrowiec 
 Wymysłów, village du powiat de Włoszczowa 
 Wymysłów, village de la gmina de Działoszyce 
 Wymysłów, village de la gmina de Kije 
 Wymysłów, village de la gmina de Złota 
 Wymysłów, village de la gmina de Połaniec 
 Wymysłów, village de la gmina de Szydłów

dans la voïvodie de Silésie
 Wymysłów, village